Ронні Сундін (,  3 жовтня 1970, Лудвіка) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швеції.

Олімпійський чемпіон.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 237-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Вестра Фрелунда», «Мора ІК», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Гартфорд Вулвс Пек».

Виступав за збірну Швеції.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швеції в складі «Вестра Фрелунда» — 2003, 2005.
 Срібний призер чемпіонатів світу — 1997, 2003, 2004.
 Бронзовий призер — 2002.
 Олімпійський чемпіон — 2006.
 Чемпіон світу — 2006.

Статистика

Клубні виступи

Збірна 

1 Враховані всі матчі за збірну.

Посилання 
 
 
 

шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Призери зимових Олімпійських ігор 2006
Хокеїсти «Фрелунди»
Хокеїсти «Мори»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»